Сельский район — вид административно-территориальных единиц СССР, образованный в конце 1962 — начале 1963 годов в ходе реформа административно-территориального деления. Реформа значительно сократила количество районов Советского Союза, при этом все они были разделены на сельские и промышленные. В январе 1965 года реформа была свёрнута, все сельские районы были преобразованы в обычные районы, а их количество увеличено.

РСФСР

Края 
 Алтайский край
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Алейский, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Славгородский, Смоленский, Сорокинский, Тальменский, Топичхинский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский, Целииный, Шипуновский.
 11 июля 1963 года образованы Солонешенский и Чарышский сельские районы.
 2-4 марта 1964 года образованы Ключевский, Краснощёковский, Кытмановский, Родинский, Солтонский и Тюменцевский сельский районы.
 Горно-Алтайская АО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Кош-Агачский, Майминский, Онгудайский, Турочакский, Улаганский, Усть-Канский.
 2-4 марта 1964 года образован Усть-Коксинский сельский район.
 Краснодарский край
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Анапский, Белореченский, Динской, Ейский, Кавказский, Каневский, Крымский, Кущевский, Лабинский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, Павловский, Славянский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Усть-Лабинский.
 2-4 марта 1964 года образованы Кореновский, Курганинский, Ленинградский сельские районы.
 Адыгейская АО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Гиагинский, Красногвардейский, Теучежский, Шовгеновский.
 Красноярский край
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Абанский, Ачинский, Балахтинский, Бирилюсский, Боготольский, Богучанский, Большемуртинский, Емельяновский, Енисейский, Идринский, Иланский, Ирбейский, Казачинский, Канский, Каратузский, Кежемский, Курагинский, Минусинский, Назаровский, Пировский, Рыбинский, Тасеевский, Туруханский, Ужурский, Уярский, Шушенский.
 Хакасская АО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Алтайский, Аскизский, Усть-Абаканский, Ширинский.
 Таймырский (Долгано-Ненецкий) НО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Авамский, Диксонский, Усть-Енисейский, Хатангский.
 6 августа 1964 года упразднён Авамский сельский район.
 Эвенкийский НО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Байкитский, Илимпийский, Тунгусско-Чунский.
 Приморский край
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Иманский, Кировский, Красноармейский, Надеждинский, Находкинский, Ольгинский, Спасский, Тернейский, Уссурийский, Ханкайский, Хасанский, Чугуевский, Яковлевский.
 2-4 марта 1964 года образован Пограничный сельский район.
 Ставропольский край
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Александровский, Апанасенковский, Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Ипатовский, Кочубеевский, Красногвардейский, Курский, Левокумский, Минераловодский, Петровский, Прикумский, Советский, Шпаковский.
 2-4 марта 1964 года образованы Арзгирский, Новоалександровский сельские районы.
 Карачаево-Черкесская АО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Адыге-Хабльский, Зеленчукский, Карачаевский, Малокарачаевский, Прикубанский, Хабезский.
 Хабаровский край
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Аяно-Майский, Верхне-Буреинский, Вяземский, Комсомольский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, Хабаровский.
 6 августа 1964 года образован Нанайский сельский район.
 Еврейская АО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Биробиджанский, Ленинский, Облученский, Октябрьский, Смидовичский.

Области 
 Амурская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Белогорский, Бурейский, Ивановский, Михайловский, Октябрьский, Свободненский, Серышевский, Тамбовский.
 2-4 марта 1964 года образованы Архаринский, Мазановский сельские районы.
 Архангельская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Вельский, Вилегодский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский.
 Астраханская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Владимировский, Енотаевский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Наримановский, Харабалинский.
 2-4 марта 1964 года образован Черноярский сельский район.
 Белгородская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделеевский, Корочанский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский.
 2-4 марта 1964 года образованы Ивнянский, Красногвардейский сельские районы.
 Брянская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Брасовский, Брянский, Дубровский, Жуковский, Клинцовский, Новозыбковский, Почепский, Севский, Стародубский, Унечский.
 2-4 марта 1964 года образован Трубчевский сельский район.
 Владимирская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Владимирский, Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Ковровский, Меленковский, Муромский, Собинский, Струнинский, Юрьев-Польский.
 2-4 марта 1964 года образован Ставровский сельский район. Собинский сельский район переименован в Петушинский.
 Волгоградская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Дубовский, Еланский, Жирновский, Калачевский, Камышинский, Клетский, Котовский, Михайловский, Нехаевский, Николаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Октябрьский, Палласовский, Серафимовичский, Среднеахтубинский, Суровикинский, Урюпинский, Фроловский.
 2-4 марта 1964 года образованы Котельниковский, Руднянский, Старополтавский, Чернышковский сельские районы.
 Вологодская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Бабаевский, Белозерский, Велико-Устюгский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, Никольский, Сокольский, Тарногский, Тотемский, Устюженский, Харовский, Череповецкий.
 Воронежская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Аннинский, Богучарский, Борисоглебский, Бутурлиновский, Грибановский, Калачеевский, Лискинский, Новоусманский, Острогожский, Павловский, Панинский, Подгоренский, Россошанский, Семилукский, Таловский, Хохольский.
 2-4 марта 1964 года образованы Кантемировский, Терновский сельские районы.
 Горьковская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Ардатовский, Арзамасский, Богородский, Выксунский, Городецкий, Краснобаковский, Кстовский, Лукояновский, Лысковский, Перевозский, Пильненский, Починковский, Семёновский, Сергачский, Тонкинский, Уренский, Шатковский, Шахунский.
 2-4 марта 1964 года образованы Воскресенский, Сеченовский сельские районы.
 Ивановская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Вичугский, Ивановский, Кинешемский, Палехский, Пучежский, Сокольский, Тейковский, Фурмановский, Шуйский.
 2-4 марта 1964 года образован Пестяковский сельский район.
 Иркутская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Братский, Жигаловский, Заларинский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Катангский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Нижнеилимский, Ольхонский, Тайшетский, Тулунский, Усть-Удинский.
 2-4 марта 1964 года образован Черемховский сельский район.
 6 августа 1964 года образован Чунский сельский район.
 Усть-Ордынский Бурятский НО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Аларский, Боханский, Эхирит-Булагатский.
 Калининградская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Багратионовский, Гурьевский, Краснознаменский, Нестеровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский.
 Калининская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Бежецкий, Бологовский, Весьегонский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Калининский, Кашинский, Кимрский, Краснохолмский, Максатихинский, Нелидовский, Осташковский, Рамешковский, Ржевский, Старицкий, Торжокский, Торопецкий.
 2-4 марта 1964 года образованы Калязинский, Лихославльский, Оленинский сельские районы.
 Калужская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Жиздринский, Калужский, Кировский, Козельский, Малоярославецкий, Медынский, Спас-Деменский, Сухиничский, Ферзиковский, Юхновский.
 2-4 марта 1964 года образован Мещовский сельский район.
 Камчатская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Алеутский, Быстринский, Елизовский, Мильковский, Соболевский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский.
 Корякский НО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Карагинский, Олюторский, Пенжинский, Тигильский.
 Кемеровская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Беловский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Новокузнецкий, Промышленновский, Тяжинский, Юргинский, Яйский.
 Кировская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Афанасьевский, Белохолуницкий, Зуевский, Котельничский, Куменский, Лузский, Малмыжский, Мурашинский, Нагорский, Нолинский, Омутнинский, Оричевский, Советский, Уржумский, Фаленский, Халтуринский, Шабалинский, Яранский.
 2-4 марта 1964 года образованы Даровский, Санчурский сельские районы.
 Костромская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Буйский, Вохомский, Галичский, Кологривский, Костромской, Макарьевский, Мантуровский, Нейский, Палкинский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Чухломской, Шарьинский.
 2-4 марта 1964 года образован Нерехтский сельский район.
 Куйбышевская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Колдыбанский, Кошкинский, Похвинстневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шенталинский.
 Курганская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Варгашинский, Далматовский, Каргапольский, Курганский, Куртамышский, Лебяжьевский, Петуховский, Целинный, Шадринский, Шумихинский, Щучанский.
 2-4 марта 1964 года образованы Глядянский, Макушинский, Мишкинский, Половинский сельские районы. Курганский сельский район переименован в Кетовский.
 Курская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Горшеченский, Дмитриевский, Золотухинский, Курский, Льговский, Обоянский, Рыльский, Советский, Солнцевский, Суджанский, Фатежский, Щигровский.
 2-4 марта 1964 года образованы Касторненский, Тимский сельские районы.
 Ленинградская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Волховский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Ефимовский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Лужский, Тихвинский, Тосненский.
 Липецкая область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Данковский, Добринский, Елецкий, Задонский, Лебедянский, Липецкий, Становлянский, Тербунский, Усманский, Чаплыгинский.
 2-4 марта 1964 года образован Долгоруковский сельский район.
 Магаданская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Ольский, Омсукчанский, Северо-Эвенский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Ягоднинский.
 Чукотский НО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Анадырский, Беринговский, Билибинский, Иультинский, Провиденский, Чаунский, Чукотский.
 Московская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Волоколамский, Дмитровский, Егорьевский, Звенигородский, Коломенский, Ленинский, Люберецкий, Можайский, Мытищинский, Орехово-Зуевский, Солнечногорский, Ступинский.
 Мурманская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский.
 Новгородская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Боровичский, Валдайский, Демянский, Новгородский, Окуловский, Пестовский, Солецкий, Старорусский, Холмский.
 2-4 марта 1964 года образован Любытинский сельский район.
 Новосибирская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Барабинский, Болотнинский, Доволенский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Чановский, Черепановский, Чулымский.
 2-4 марта 1964 года образованы Венгеровский, Чистоозерный сельские районы.
 Омская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Большереченский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Любинский, Москаленский, Муромцевский, Называевский, Омский, Павлоградский, Русско-Полянский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Черлакский.
 2-4 марта 1964 года образованы Крутинский, Нововаршавский, Седельниковский, Шебаркульский сельские районы.
 Оренбургская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Абдулинский, Адамовский, Бугурусланский, Бузулукский, Илекский, Кваркенский, Кувандыкский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Орский, Первомайский, Саракташский, Соль-Илецкий, Сорочинский, Шарлыкский.
 Орловская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Болховский, Залегощенский, Колпнянский, Кромский, Ливенский, Мценский, Новодеревеньковский, Орловский, Свердловский, Урицкий.
 2-4 марта 1964 года образован Шаблыкинский сельский район.
 Пензенская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Башмаковский, Белинский, Городищенский, Земетчинский, Каменский, Колышлейский, Кузнецкий, Лунинский, Мокшанский, Нижнеломовский, Пензенский, Сердобский, Шемышейский.
 2-4 марта 1964 года образованы Беднодемьяновский, Никольский сельские районы.
 Пермская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Верещагинский, Ильинский, Куединский, Кунгурский, Осинский, Очерский, Пермский, Соликамский, Частинский, Чердынский, Чернушкинский.
 2-4 марта 1964 года образованы Суксунский, Чусовской сельские районы.
 Коми-Пермяцкий НО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Юрлинский, Юсьвинский.
 Псковская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Бежаницкий, Великолукский, Гдовский, Дновский, Невельский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Порховский, Псковский, Себежский, Струго-Красненский.
 2-4 марта 1964 года образован Печорский сельский район.
 Ростовская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Азовский, Вешенский, Егорлыкский, Зерноградский, Зимовниковский, Каменский, Кашарский, Константиновский, Мальчевский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Морозовский, Неклиновский, Обливский, Октябрьский, Пролетарский, Ремонтненский, Сальский, Семикаракорский, Цимлянский.
 2-4 марта 1964 года образованы Багаевский, Верхнедонской, Тацинский сельские районы.
 Рязанская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Кадомский, Касимовский, Михайловский, Ряжский, Рязанский, Сараевский, Сасовский, Скопинский, Спасский, Старожиловский, Шацкий, Шиловский.
 2-4 марта 1964 года образованы Клепиковский, Ухоловский сельские районы.
 Саратовская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Дергачевский, Ершовский, Калининский, Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Петровский, Пугачёвский, Саратовский, Энгельсский.
 2-4 марта 1964 года образованы Красноармейский, Ртищевский, Самойловский сельские районы.
 Сахалинская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Анивский, Кировский, Макаровский, Углегорский.
 Свердловская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Алапаевский, Белоярский, Верхотурский, Гаринский, Ирбитский, Камышловский, Красноуфимский, Нижнетагильский, Свердловский, Таборинский, Талицкий, Туринский, Шалинский.
 2-4 марта 1964 года образованы Артинский, Тавдинский сельские районы. Упразднён Таборинский сельский район.
 Смоленская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Вяземский, Гжатский, Демидовский, Духовщинский, Ельнинский, Монастырщинский, Починковский, Рославльский, Руднянский, Сафоновский, Смоленский, Сычёвский, Шумячский, Ярцевский.
 Тамбовская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Жердевский, Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский, Мордовский, Моршанский, Петровский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сосновский, Тамбовский, Уваровский.
 2-4 марта 1964 года образован Староюрьевский сельский район.
 Томская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Кривошеинский, Парабельский, Томский, Чаинский, Шегарский.
 2-4 марта 1964 года Каргасокский и Тегульдетский промышленные районы преобразованы в сельские районы.
 Тульская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Белёвский, Богородицкий, Венёвский, Ефремовский, Косогорский, Лаптевский, Новомосковский, Одоевский, Плавский, Щёкинский.
 2-4 марта 1964 года образованы Арсеньевский, Чернский сельские районы.
 Тюменская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Абатский, Бердюжский, Вагайский, Голышмановский, Ишимский, Казанский, Омутинский, Тобольский, Тюменский, Ялуторовский.
 2-4 марта 1964 года образован Нижнетавдинский сельский район.
 Ханты-Мансийский НО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Берёзовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский, Самаровский, Сургутский.
 14 сентября 1964 года Самаровский сельский район переименован в Ханты-Мансийский.
 Ямало-Ненецкий НО
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Красноселькупский, Надымский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский, Ямальский.
 Ульяновская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Барышский, Инзенский, Карсунский, Майнский, Мелекесский, Николаевский, Новоспасский, Теренгульский, Ульяновский, Чердаклинский.
 2-4 марта 1964 года образованы Старокулаткинский, Сурский сельские районы.
 Челябинская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский.
 2-4 марта 1964 года образован Нязепетровский сельский район.
 Читинская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Балейский, Борзинский, Каларский, Калганский, Карымский, Красночикойский, Кыринский, Нерчинский, Оловяннинский, Петровско-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Тунгиро-Олёкминский, Тунгокоченский, Улётовский, Читинский, Шелопугинский, Шилкинский.
 2-4 марта 1964 года упразднён Карымский сельский район.
 Агинский Бурятский НО
 1 февраля 1963 года образован сельский район: Дульдургинский.
 Ярославская область
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Даниловский, Любимский, Некоузский, Переславский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский.
 2-4 марта 1964 года образованы Брейтовский, Некрасовский сельские районы.

АССР 
 Башкирская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Альшеевский, Баймакский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Бураевский, Зианчурский, Илишевский, Караидельский, Кармаскалинский, Мелеузовский, Салаватский, Стерлитамакский, Туймазинский, Уфимский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Янаульский.
 2-4 марта 1964 года образованы Бакалинский, Иглинский, Калтасинский, Стрелибашевский сельские районы.
 Бурятская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Баргузинский, Баунтовский, Джидинский, Кабанский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Северо-Байкальский, Тункинский, Улан-Удэнский, Хоринский.
 2-4 марта 1964 года образованы Еравнинский, Закаменский, Осинский сельские районы.
 Дагестанская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Агульский, Ахтынский, Ботлихский, Гунибский, Дербентский, Казбековский, Кайтагский, Караногайский, Касумкентский, Кизлярский, Лакский, Левашинский, Ленинский, Новолакский, Рутульский, Сергокалинский, Советский, Табасаранский, Тляратинский, Унцукульский, Хасавюртовский, Хивский, Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский.
 2-4 марта 1964 года образованы Акушинский, Гумбетовский, Кулинский, Курахский, Чародинский сельские районы.
 Кабардино-Балкарская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Баксанский, Зольский, Прохладненский, Терский, Урванский.
 Калмыцкая АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Городовиковский, Приозерный, Сарпинский, Целинный, Черноземельский, Юстинский.
 Карельская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Медвежьегорский, Олонецкий, Приладожский, Прионежский.
 Коми АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Ижмо-Цилемский, Печорский, Прилузский, Сыктывдинский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский.
 Марийская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Горномарийский, Звениговский, Мари-Турекский, Медведевский, Моркинский, Сернурский, Советский.
 2-4 марта 1964 года образован Новоторъяльский сельский район.
 Мордовская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Ардатовский, Атяшевский, Ковылкинский, Краснослободский, Ромодановский, Рузаевский, Старошайговский, Темниковский, Торбеевский, Чамзинский.
 2-4 марта 1964 года образованы Инсарскй, Ичалковский сельские районы.
 Северо-Осетинская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Ардонский, Дигорский, Кировский, Моздокский, Пригородный.
 Татарская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Альметьевский, Арский, Бугульминский, Буинский, Елабужский, Зеленодольский, Куйбышевский, Лениногорский, Мамадышский, Мензелинский, Октябрьский, Пестречинский, Сабинский, Сармановский, Тетюшский, Челнинский, Чистопольский.
 2-4 марта 1964 года образованы Агрызский, Алексеевский, Апастовский сельские районы.
 Тувинская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Овюрский, Пий-Хемский, Тандинский, Тес-Хемский, Тоджинский, Улуг-Хемский.
 Удмуртская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Балезинский, Воткинский, Глазовский, Игринский, Ижевский, Кезский, Кизнерский, Можгинский, Сарапульский, Увинский.
 2-4 марта 1964 года образован Ярский сельский район.
 Чечено-Ингушская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Веденский, Грозненский, Назрановский, Наурский, Ножай-Юртовский, Советский, Сунженский, Урус-Мартановский, Шалинский, Шелковской.
 Чувашская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Алатырский, Батыревский, Вурнарский, Канашский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шумерлинский, Ядринский.
 2-4 марта 1964 года образован Моргаушский сельский район.
 Якутская АССР
 1 февраля 1963 года образованы сельские районы: Абыйский, Алексеевский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Вилюйский, Заречный, Индигирский, Кобяйский, Колымский, Ленинский, Момский, Нижнеколымский, Олёкминский, Оленёкский, Орджоникидзевский, Приморский, Среднеколымский, Среднеленский, Янский.
 2-4 марта 1964 года Приморский сельский район переименован в Жиганский, а Индигирский — в Томпонский.

Украинская ССР 
 Винницкая область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Барский, Бершадский, Гайсинский, Жмеринский, Казатинский, Калиновский, Крыжопольский, Липовецкий, Могилёв-Подольский, Немировский, Погребищенский, Тульчинский, Хмельницкий.
 Волынская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Владимир-Волынский, Гороховский, Камень-Каширский, Киверцовский, Ковельский, Любомльский, Рожищенский.
 Днепропетровская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Апостоловский, Васильковский, Криничанский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петропавловский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Царичанский.
 Донецкая область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Амвросиевский, Артёмовский, Великоновосёлковский, Волновахский, Володарский, Красноармейский, Марьинский, Новоазовский, Славянский.
 6 мая 1963 года образован Старобешевский сельский район. Упразднён Новоазовский сельский район.
 Житомирская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Бердичевский, Дзержинский, Емильчинский, Коростенский, Коростышевский, Малинский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Черняховский.
 Закарпатская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Береговский, Мукачевский, Перечинский, Тячевский, Хустский.
 Запорожская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Бердянский, Васильевский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Ореховский, Пологский, Приазовский, Токмакский, Червоноармейский.
 Ивано-Франковская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Богородчанский, Галичский, Городенковский, Калушский, Коломыйский, Косовский.
 Киевская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Белоцерковский, Бориспольский, Васильковский, Ивановский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский, Тетиевский, Чернобыльский, Яготинский.
 Кировоградская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Александрийский, Александровский, Бобринецкий, Добровеличковский, Долинский, Кировоградский, Кремгэсовский, Маловисковский, Новоархангельский, Новоукраинский, Петровский, Ульяновский.
 Крымская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Алуштинский, Бахчисараский, Белогорский, Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Сакский, Черноморский.
 11 февраля 1963 года Сакский сельский район переименован в Евпаторийский.
 10 июня 1964 года упразднён Алуштинский сельский район.
 Луганская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Антрацитовский, Белокуракинский, Лисичанский, Меловский, Новопсковский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский, Троицкий.
 16 мая 1963 года Меловский сельский район был переименован в Беловодский.
 Львовская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачовский, Золочевский, Каменско-Бугский, Пустомытовский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Яворовский.
 Николаевская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Баштанский, Братский, Вознесенский, Доманевский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Первомайский, Снигиревский.
 Одесская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Ананьевский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Березовский, Болградский, Измаильский, Коминтерновский, Котовский, Любашевский, Раздельнянский, Тарутинский, Татарбунарский, Фрунзовский.
 Полтавская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Гадячский, Глобинский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Хорольский.
 Ровенская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Березновский, Гощанский, Дубновский, Дубровицкий, Млиновский, Ровенский, Сарненский.
 Сумская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Ахтырский, Белопольский, Бурынский, Глуховский, Конотопский, Кролевецкий, Лебединский, Роменский, Середино-Будский, Сумский.
 Тернопольская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Бережанский, Борщевский, Бучачский, Збаражский, Зборовский, Кременецкий, Подволочисский, Теребовлянский, Чортковский.
 Харьковская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Балаклейский, Богодуховский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Дергачевский, Змиевский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовский, Сахновщинский, Чугуевский.
 Херсонская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Белозерский, Бериславский, Великоалександровский, Великолепетихский, Генический, Голопристанский, Каховский, Нижнесерогозский, Скадовский, Чаплинский.
 Хмельницкая область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Староконстантиновский, Шепетовский, Ярмолинецкий.
 Черкасская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Корсунь-Шевченковский, Смелянский, Уманский, Христиновский, Чигиринский, Шполянский.
 Черниговская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Бахмачский, Бобровицкий, Ичнянский, Козелецкий, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Прилукский, Репкинский, Семёновский, Черниговский, Щорский.
 Черновицкая область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Вижницкий, Глыбокский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий.

Белорусская ССР 
 Брестская область
 25 декабря 1962 года образованы сельские районы: Барановичский, Березовский, Брестский, Дрогичинский, Каменецкий, Кобринский, Лунинецкий, Ляховичский, Пинский, Пружанский, Столинский.
 Витебская область
 25 декабря 1962 года образованы сельские районы: Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Витебский, Глубокский, Городокский, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Полоцкий, Поставский, Сенненский, Толочинский.
 Гомельская область
 25 декабря 1962 года образованы сельские районы: Брагинский, Буда-Кошелевский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Житковичский, Жлобинский, Калинковичский, Мозырский, Петриковский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Хойникский.
 Гродненская область
 25 декабря 1962 года образованы сельские районы: Волковысский, Вороновский, Гродненский, Ивьевский, Лидский, Новогрудский, Ошмянский, Свислочский, Слонимский, Сморгонский, Щучинский.
 Минская область
 25 декабря 1962 года образованы сельские районы: Борисовский, Вилейский, Дзержинский, Копыльский, Крупский, Логойский, Любанский, Минский, Молодечненский, Мядельский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Столбцовский, Червенский.
 Могилёвская область
 25 декабря 1962 года образованы сельские районы: Белыничский, Бобруйский, Быховский, Горецкий, Кировский, Климовичский, Котсюковичский, Краснопольский, Могилёвский, Мстиславский, Чаусский, Шкловский

Узбекская ССР 
 Андижанская область
 24 декабря 1962 года образованы сельские районы: Андижанский, Балыкчинский, Избаскентский, Кургантепинский, Мархаматский, Московский, Наманганский, Учкурганский, Ходжиабадский, Чустский, Янгикурганский.
 22 февраля 1964 года образован Задарьинский сельский район.
 Бухарская область
 24 декабря 1962 года образованы сельские районы: Бухарский, Вабкентский, Гиджуванский, Каракульский, Навоинский, Рамитанский, Тамдынский.
 Кашкадарьинская область
 22 февраля 1964 года образован Чиракчинский сельский район.
 Самаркандская область
 24 декабря 1962 года образованы сельские районы: Булунгурский, Джизакский, Иштыханский, Каттакурганский, Нарпайский, Нуратинский, Пайарыкский, Пастдаргомский, Самаркандский.
 16 февраля 1963 года Джизакский сельский район был передан в Сырдарьинскую область.
 22 февраля 1964 года образован Галляаральский сельский район.
 Сурхандарьинская область
 24 декабря 1962 года образованы сельские районы: Гузарский, Денауский, Каршинский, Касанский, Термезский, Шахрисябзский, Ширабадский, Шурчинский, Яккабагский.
 7 февраля 1964 года Гузарский, Каршинский, Касанский, Шахрисябзский, Яккабагский сельский район переданы в Кашкадарьинскую область.
 22 февраля 1964 года образован Сарыассийский сельский район.
 Сырдарьинская область
 22 февраля 1964 года образован Фаришский сельский район.
 30 апреля 1964 года образован Ильичевский сельский район.
 Ташкентская область
 24 декабря 1962 года образованы сельские районы: Аккурганский, Букинский, Верхнечирчикский, Гулистанский, Калининский, Среднечирчикский, Сырдарьинский, Янгиюльский, Янгиерский.
 16 февраля 1963 года Гулистанский, Сырдарьинский и Янгиерский сельские районы были переданы в Сырдарьинскую область.
 17 апреля 1963 года образован Беговатский сельский район.
 Ферганская область
 24 декабря 1962 года образованы сельские районы: Алтынарыкский, Ахунбабаевский, Кировский, Кувинский, Ленинградский, Папский.
 17 апреля 1963 года образован Узбекистанский сельский район.
 22 февраля 1964 года образован Ферганский сельский район.
 Хорезмская область
 24 декабря 1962 года образованы сельские районы: Гурленский, Хазараспский, Хивинский, Шаватский, Янгиарыкский.
 Каракалпакская АССР
 24 декабря 1962 года образованы сельские районы: Амударьинский, Кегейлинский, Муйнакский, Турткульский, Ходжейлинский, Чимбайский.
 29 декабря 1962 года Муйнакский сельский район был преобразован в промышленный район.
 22 февраля 1964 года образован Кунградский сельский район.

Казахская ССР 
 Алма-Атинская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Аксуский, Алакульский, Балхашский, Гвардейский, Джамбулский, Картальский, Каскеленский, Кегенский, Панфиловский, Саркандский, Талды-Курганский, Чиликский, Энбекши-Казахский.
 Восточно-Казахстанская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Большенарымский, Зайсанский, Зыряновский, Курчумский, Самарский, Таврический, Шемонаихинский.
 Карагандинская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Актогайский, Джездинский, Жанааркинский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский, Тельманский.
 Семипалатинская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Абаевский, Аягузский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский.

Западно-Казахстанский край 
 Актюбинская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Алгинский, Карабутакский, Мартукский, Новороссийский, Темирский, Хобдинский, Челкарский.
 Гурьевская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Денгизский, Кзылкогинский, Мангистауский, Махамбетский.
 Уральская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Бурлинский, Джамбейтинский, Джаныбекский, Зеленовский, Казталовский, Приуральный, Фурмановский, Чапаевский.

Целинный край 
 Кокчетавская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Володарский, Кзылтуский, Кокчетавский, Красноармейский, Ленинградский, Рузаевский, Чистопольский, Щучинский, Энбекшильдерский.
 Кустанайская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Амангельдинский, Аркалыкский, Боровской, Демьяновский, Денисовский, Джангильдинский, Джетыгаринский, Камышинский, Карасуский, Комсомольский, Кустанайский, Октябрьский, Семиозерный, Тобольский, Урицкий, Фёдоровский.
 Павлодарская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Баян-Аульский, Ермаковский, Железинский, Иртышский, Качирский, Краснокутский, Павлодарский, Успенский, Щербактинский.
 Северо-Казахстанская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Булаевский, Ленинский, Мамлютский, Пресновский, Сергеевский, Советский, Тимирязевский.
 Целиноградская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Алексеевский, Астраханский, Атбасарский, Балкашинский, Державинский, Ерментауский, Есильский, Жаксынский, Кургальджинский, Целиноградский.

Южно-Казахстанский край 
 Джамбулская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Джувалинский, Курдайский, Меркенский, Свердловский, Таласский, Чуйский.
 Кзыл-Ординская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Казалинский, Кармакчинский, Сырдарьинский, Чиилийский.
 Чимкентская область
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Кзылкумский, Кировский, Ленинский, Пахтааральский, Сайрамский, Сарыагачский, Сузакский, Туркестанский.
 26 января 1963 года Кировский и Пахтааральский сельские районы были переданы в Узбекскую ССР.
 29 февраля 1964 года образован Бугунский сельский район.

Грузинская ССР 
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Амбролаурский, Ахалкалакский, Ахалцихский, Болнисский, Гардабанский, Гегечкорский, Горийский, Гурджаанский, Душетский, Зестафонский, Зугдидский, Казбегский, Кварельский, Ланчхутский, Лентехский, Махарадзевский, Маяковский, Местийский, Самтредский, Сачхерский, Сигнахский, Телавский, Тетрицкаройский, Тианетский, Хашурский, Цагерский, Цхакаевский, Цхалтубский.
 23 ноября 1963 года образованы Ахметский, Мцхетский, Орджоникидзевский, Сагареджойский, Цаленджихский, Чохатаурский сельские районы.
 Абхазская АССР
 7 апреля 1964 года Самтредский сельский район переименован в Цулукидзевский.
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Гальский, Гудаутский, Очамчирский.
 23 ноября 1963 года образован Гульрипшский сельский район
 Аджарская АССР
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Кедский, Хулойский, Чаквский.
 7 апреля 1964 года Чаквский район переименован в Кобулетский.
 Юго-Осетинская АО
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Джавский, Знаурский, Ленингорский.

Азербайджанская ССР 
 4 января 1963 года образованы сельские районы: Агдамский, Агдашский, Апшеронский, Астрахан-Базарский, Бардинский, Варташенский, Геокчайский, Закатальский, Зангеланский, Имишлинский, Исмаиллинский, Казахский, Касум-Исмаиловский, Кедабекский, Кельбаджарский, Кубинский, Кусарский, Кюдрамирский, Лачинский, Ленкоранский, Лерикский, Масаллинский, Сабирабадский, Сальянский, Уджарский, Физулинский, Ханларский, Шамхорский, Шаумяновский, Шемахинский, Ярдымлынский.
 26 мая 1964 года Астрахан-Базарский сельский район переименован в Пушкинский.
 17 июня 1964 года образованы Джебраильский, Кахский, Кубатлинский, Куткашенский, Таузский сельские районы.
 Нагорно-Карабахская АО
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Гадрутский, Мардакертский, Мартунинский, Степанакертский.
 Нахичеванская АССР
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Джульфинский, Нахичеванский, Норашенский.
 26 мая 1964 года Норашенский сельский район переименован в Ильичевский.

Литовская ССР 
 8 декабря 1962 года образованы сельские районы: Алитусский, Аникщяйский, Биржайский, Варенский, Вилкавишкский, Вильнюсский, Зарасайский, Игналинский, Ионишкский, Кайшядорский, Капсукский, Каунасский, Кедайнский, Кельмеский, Клайпедский, Кретингский, Купишкский, Лаздийский, Мажейкский, Молетский, Пакруойский, Паневежский, Пасвальский, Плунгеский, Пренайский, Радвилишкский, Расейнский, Рокишкский, Скуодасский, Таурагский, Тельшяйский, Тракайский, Укмергский, Утенский, Шакяйский, Швенчёнский, Шилальский, Шилутский, Шяуляский, Эйшишкский, Юрбаркский.

Молдавская ССР 
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Вулканештский, Дондюшанский, Дубоссарский, Единецкий, Каларашский, Каушанский, Котовский, Лазовский, Леовский, Ново-Аненский, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Тираспольский, Фалештский, Флорештский, Чадыр-Лунгский, Чимишлийский.

Латвийская ССР 
 18 декабря 1962 года образованы сельские районы: Балвский, Бауский, Валкский, Валмиерский, Гулбенский, Даугавпилсский, Добельский, Екабпилсский, Краславский, Кулдигский, Лиепайский, Лудзенский, Мадонский, Огрский, Прейльский, Резекненский, Рижский, Салдусский, Талсинский, Тукумский, Цесисский.

Киргизская ССР 
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Ак-Талинский, Аламединский, Ат-Башинский, Джеты-Огузский, Иссык-Кульский, Калининский, Кочкорский, Таласский, Тюпский, Тянь-Шаньский, Чуйский.
 22 июня 1964 года образованы Кировский и Сокулукский районы.
 Ошская область
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Алайский, Араванский, Джанги-Джольский, Кара-Суйский, Ленинский, Ляйлякский, Сузакский, Токтогульский, Узгенский, Фрунзенский.

Таджикская ССР 
 4 января 1963 года образованы сельские районы: Аштский, Восейский, Гармский, Гиссарский, Дангаринский, Джиргатальский, Канибадамский, Колхозабадский, Куйбышевский, Курган-Тюбинский, Ленинский, Матчинский, Московский, Науский, Орджоникидзеабадский, Пенджикентский, Пянджский, Регарский, Ура-Тюбинский, Ходжентский, Шаартузский.
 Горно-Бадахшанская АО
 30 декабря 1962 года образованы сельские районы: Ванчский, Ишкашимский, Мургабский, Шугнанский.

Армянская ССР 
 12 января 1963 года образованы сельские районы: Абовянский, Азизбековский, Алавердский, Анийский, Апаранский, Арташатский, Ахурянский, Аштаракский, Басаргечарский, Горисский, Гукасянский, Ехегнадзорский, Иджеванский, Кафанский, Красносельский, Мартунинский, Мегринский, Ноемберянский, Октемберянский, Севанский, Сисианский, Спитакский, Степанаванский, Талинский, Шамшадинский, Эчмиадзинский.
 31 августа 1963 года образован Амасийский сельский район.
 15 июня 1964 года образован Вединский сельский район.
 8 сентября 1964 года образован Калининский сельский район.

Туркменская ССР 
 2 января 1963 года образованы сельские районы: Ашхабадский, Байрам-Алийский, Геок-Тепинский, Дейнауский, Иолотанский, Казанджикский, Калининский, Керкинский, Кизыл-Арватский, Кизыл-Атрекский, Куня-Ургенчский, Ленинский, Марыйский, Мургабский, Саятский, Тахта-Базарский, Тахтинский, Ташаузский, Тедженский, Ходжамбасский, Чарджоуский.

Эстонская ССР 
 21 декабря 1962 года образованы сельские районы: Валгаский, Вильяндиский, Выруский, Йыгеваский, Кингисеппский, Пайдеский, Пыльваский, Пярнуский, Раквереский, Раплаский, Тартуский, Хаапсалуский, Харьюский, Хийумааский.

Примечания 

История административно-территориального деления России